Fucking Åmål, Zweedse film met als Engelse titel Show Me Love
 Show Me Love (album), album van Robin S 
 Show Me Love (Robin S), nummer van Robin S(tone) van het bovengenoemde gelijknamige album
 Show Me Love (Robin Schulz), nummer uit 2015
 Show Me Love (Robyn), nummer van Robyn